Cibrán es un antropónimo masculino gallego, como topónimo puede referirse a:

Cibrán (Mugía), lugar de la parroquia de Vilastose, concello de Mugía.
Cibrán (Vedra), lugar de la parroquia de San Xián de Sales, concello de Vedra.
Cibrán (Villamarín), lugar de la parroquia de O Río, concello de Villamarín.